Ян Грутер (; 3 декабря 1560, Антверпен — 10 сентября 1627, Гейдельберг) — немецкий филолог и историк.

Учился в университетах Кембриджа и Лейдена, был профессором истории в Ростоке, Виттенберге и Гейдельберге. Известен как публикатор произведений Сенеки и Цицерона, составитель ряда энциклопедических компендиумов.

Основные сочинения 

 Polyanthea vel Thesaurus criticus in quo infinitis locis Theologorum, Juresconsultorum, Medicorum, Philosophorum, Oratorum, Historicorum, Poetarum, Grammaticorum etc. scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, et notantur, in 4 Bdn.;
 Florilegium Magnum ethico-politicum, 1610-12 in 3 Bdn.;
 Bibliotheca exulum seu Enchiridion Divinae humanaeque prudentiae; Lampas sive fax artium, hoc est thesaurus criticus, quem ex otiosa bibliothecarum custodia eruit, Frankfurt 1602-34 in 7 Bdn., Florenz 1737-39 in 2 Bdn., 3. Bd. Lucca 1747, 4. Bd. Neapel 1751;
 Deliciae portarum Gallorum, Italorum, Belgicorum etc., Frankfurt 1603-12;
 Corpus inscriptionum, Heidelberg 1603;
 Florilegium Magnum seu Polyanthea, Argentorati 1624.

Примечания 

Филологи Германии
Родившиеся 3 декабря
Родившиеся в 1560 году
Умершие 10 сентября
Умершие в 1627 году
Персоналии по алфавиту
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз